L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 9 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Belge David Goffin, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, de l'Italien Matteo Berrettini, du Serbe Novak Djokovic et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Albert Ramos-Viñolas, Lloyd Harris, John Millman, Benoît Paire, Feliciano López, Jan-Lennard Struff, Dušan Lajović, Miomir Kecmanović et Marin Čilić.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois à Toronto, le Big 3, composé de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, est absent du tournoi en raison de blessures respectivement à l'épaule, au genou et au pied.

Pour la première fois depuis février 2020, Gaël Monfils enchaîne deux victoires d'affilée et se qualifie pour les 1/4 de finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Le Russe Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale Reilly Opelka. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2021) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2021
Tennis masculin en 2021
Sport au Canada en 2021
Tennis en août 2021